En Allemagne : Tribunal fédéral du travail,
 En Belgique : Tribunal du travail (Belgique),
 Au Canada :
 Au Québec :
 le Tribunal administratif du travail, un tribunal administratif québécois
 le Tribunal du travail, un ancien tribunal administratif.
 En France :
 En Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna) : Tribunal du travail (France)
 Au Luxembourg, c'est le Tribunal du travail (Luxembourg).
 À Monaco, c'est le Tribunal du travail (Monaco).

Voir aussi 
 Juridiction du travail